Ка́рен Алекса́ндер ():

 Карен Александер (модель)
 Карен Александер (співачка)